Il singolare del torneo di tennis West of England Challenger 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore John Fitzgerald che ha battuto in finale Peter Nyborg 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Michiel Schapers (primo turno)
 Mark Keil (secondo turno)
 Marcos Ondruska (primo turno)
 Sandon Stolle (quarti di finale)

 John Fitzgerald (Campione)
 Maurice Ruah (primo turno)
 Arne Thoms (secondo turno)
 David Rikl (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

West of England Challenger 1991